Села:
 Горбівці — Вінницька область, Вінницький район
 Горбівці — Чернівецька область, Чернівецький район